Grundhof peut faire référence à :
 Grundhof, commune allemande de l'arrondissement de Schleswig-Flensbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Grundhof, localité de Luxembourg, dans le canton d'Echternach.